Club Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Club Lake (Florida)
 Club Lake (Illinois)
 Club Lake (Iron County, Michigan)
 Club Lake (Marquette County, Michigan)
 Club Lake (Lake County, Minnesota)
 Club Lake (Otter Tail County, Minnesota)
 Club Lake (Blaine County, Oklahoma)
 Club Lake (Haskell County, Oklahoma)
 Club Lake (Brazoria County, Texas)
 Club Lake (Fannin County, Texas)
 Club Lake (Wisconsin)

in Antarktika:
 Club Lake (Antarktika)